Финал Кубка УЕФА 1992 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1991/92, 21-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 29 апреля на стадионе «Делле Альпи» в Турине. Ответный матч состоялся 13 мая на стадионе «Олимпийский» в Амстердаме. В матче встретились итальянский «Торино» и нидерландский «Аякс».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1991/1992

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1992
Кубок УЕФА
Апрель 1992 года
Май 1992 года
Лига Европы УЕФА 1992
Лига Европы УЕФА 1992
Международные спортивные соревнования в Турине
Футбольные соревнования в Турине
Международные соревнования по футболу в Италии
События 29 апреля
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
События 13 мая
Спорт в Италии в 1992 году
Спорт в Нидерландах в 1992 году
Международные соревнования по футболу в Нидерландах